EXEL, un langage informatique ;
 Exel, un village des Pays-Bas ;
 Exel Industries, un fabricant de matériel agricole ;
 , une ancienne société de logistique américaine ;
 , une holding de transport aérien ;
 Exel Composites, un fabricant finlandais de profilés en matériaux omposites.

Patronyme 

 
 Nick Van Exel